Doren peut faire référence à :

Toponyme 
 Doren, commune autrichienne du district de Bregenz, au Vorarlberg ;

Patronyme 
 Claudia Doren, animatrice de télévision allemande ;
 Charles Van Doren (1926–2019), professeur d'université américain ;
 Mamie Van Doren, actrice américaine ;
 Philip Van Doren Stern (1900-1984), écrivain américain.

Voir aussi 
  
  

Homonymie de toponyme